La  édition de la HEW Cyclassics a eu lieu le . Il s'agit de la  épreuve de la Coupe du monde de cyclisme 2002. Le Belge Johan Museeuw (Domo-Farm Frites) s'est imposé au sprint devant Igor Astarloa et Davide Rebellin.

Récit

Classement final

Liens externes 
 Classement final complet

2002
Sport en Allemagne en 2002
Cyclisme sur route en 2002
Sport en août 2002